Макду́галл () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Макдугалл, Алан (род. 1969) — английский кёрлингист и тренер.
 Макдугалл, Александр (? — 1311) — шотландский государственный деятель, правитель Аргайла, сын Юэна.
 Макдугалл, Джон (? — 1317) — шотландский государственный деятель, правитель Аргайла, сын Александра.
 Макдугалл, Дункан (1866—1920) — американский медик и биолог.
 Макдугалл, Льюис (род. 2002) — шотландский актёр кино.
 Макдугалл, София (род. 1981) — британская писательница.
 Макдугалл, Тед (род. 1947) — шотландский футболист.
 Макдугалл, Уильям (1822—1905) — канадский политик, первый лейтенант-губернатор Северо-Западных территорий.
 Макдугалл, Фрэнк (род. 1958) — шотландский футболист.
  — австралийский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и фотограф.
 Макдугалл, Хелен (1913—1986) — американская актриса.
 Макдугалл, Чарльз — британский и американский режиссёр и продюсер, лауреат премий «Эмми» и BAFTA.
 Макдугалл, Эмма (1991—2013) — английская футболистка.
 Юэн Макдугалл (? — ок. 1270) — шотландский государственный деятель, король Аргайла, Островов и Мэна.

См. также 
 Макдугал